Breakout Kings – amerykański serial telewizyjny tworzony dla telewizji A&E, którego producentami i scenarzystami są Matt Olmstead i Nick Santora.

Fabuła 
Specjalna grupa więźniów, pod przewodnictwem szeryfa federalnego zajmuje się poszukiwaniem osób, którym udało się zbiec z więzień.

Spis odcinków

Produkcja 
Pierwsze informacje o planach powstania nowego serialu pojawiły się w krótkim artykule Variety 20 sierpnia 2009. Podano w nim fabułę oraz nazwiska producentów i reżysera pilota serialu, którym został Gavin Hood. Jest on także producentem wykonawczym. Miejscem akcji ma być Nowy Jork, nie wykluczono możliwości kręcenia zdjęć w innych miejscach.

22 stycznia Variety podało, iż produkcja uzyskała zgodę telewizji Fox na dalszy rozwój nad pilotem serialu. 11 lutego doniesiono o pierwszym nazwisku w obsadzie: Laz Alonso wcieli się w postać lidera grupy, szeryfa federalnego imieniem Charlie DuChamp. 19 lutego producentami wykonawczymi zostali Peter Chernin i Katherine Pope. 22 lutego do obsady dołączył Malcom Goodwin rolą Seana „Shea” Danielsa, byłego członka gangu. Domenick Lombardozzi zagra postać policjanta, Grahama Westona, partnera Charliego DuChampa. Na początku marca do obsady dołączają aktorki: Nicole Steinwedell w roli Philomeny „Philly” Rotchliffer, byłej oszustki finansowej i Brooke Nevin w roli Julianne Simms, odpowiedzialnej za komunikację i przepływ informacji w zespole. Jak ostatni do głównej obsady dochodzi Jimmi Simpson w roli Lloyda Lowery’ego, byłego oszusta, który największe sukcesy odnosił w swoim młodym wieku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona serialu 
  Strona fanów serialu

Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Programy telewizji A&E